Say Somethin' - canção de Mariah Carrey (2006)
Say Something (canção de Timbaland) (2009)
Say Somethin - canção de Austin Mahone (2012)
Say Something (canção de A Great Big World) (2013)
Say Something (canção de Justin Timberlake) (2018)

Desambiguação